Dorflinde steht für

 eine Linde in einem kleinen Ort, siehe Linden (Gattung)#Kulturgeschichte
 im Speziellen die Art Sommerlinde, siehe Sommerlinde#Die Dorflinde, die Tanzlinde, die Gerichtslinde
 die Klubzeitschrift des Odenwaldklubs

Einzelne Baumexemplare:
 Dorflinde Alberschwende
 Dorflinde in Aua
 Dorflinde in Faistenau
 Dorflinde in Harbach
 Dorflinde Hollenbach
 Linde in Schenklengsfeld, auch Schenklengsfelder Dorflinde
 Dorflinde Sigmaringendorf

Siehe auch:
 Alte Dorffer Linde
 Tanzlinde
 Gerichtslinde
 Überbauung Dorflinde